Svea – osada górnicza na Spitsbergenie
 Svea – szwedzka stacja antarktyczna
Gminy w USA:
 Svea (ang. Svea Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Svea (ang. Svea Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes